Аландская экспедиция (1809) — экспедиция русских войск против Швеции в ходе русско-шведской войны 1808—1809.
 Аландская экспедиция (1918) — оккупация Аландских островов Швецией во время Гражданской войны в Финляндии.